Геохронологична скала е система на хронологично датиране, която отнася геологическите слоеве (стратиграфия) към времето. Използва се от геолози, палеонтолози и други учени, за да намират точния период на събития, които са се случили през историята на Земята. Таблиците на геологическите времеви интервали, представени тук, са в съответствие с номенклатурата, датите и стандартните цветни кодове, установени от Международната комисия по стратиграфия.

Съгласно съвременните общоприети разбирания, възрастта на Земята се оценя на 4,5 – 4,6 милиарда години. На повърхността на Земята не са намерени скали или минерали, които са били могли да бъдат свидетели на образуването на планетата. Максималната възраст на Земята се ограничава от възрастта на най-ранните твърди образувания в Слънчевата система – огнеупорни, богати на калций и алуминий, от въглеродни хондрити. Възрастта на частиците в метеорита Аленде (паднал в Чиуауа, Мексико), според резултатите от съвременните изследвания с уран-оловен метод, е около 4568,5±0,5 милиона години. Към днешна дата това е най-добрата оценка на възрастта на Слънчевата система. Времето на образуването на Земята като планета може да е по-късна с милиони години дата.

Следващото време в историята на Земята е разделено на различни времеви интервали. Границите им са проведени според важни събития, случили се по това време.

Границата между ерите във фанерозой преминава по най-големите еволюционни събития – масовите измирания. Палеозоят е отделен от мезозоя чрез най-голямото измиране в историята на Земята – това от перм – триас. Мезозоят е отделен от неозоя чрез масовото измиране креда – терциер.

История на създаването на скалата 
През втората половина на 19. век на II до VIII сесии на Международния геологически конгрес (1881 – 1900 г.) са приети йерархия и номенклатура на повечето от съвременните геохронологични подразделения. Оттогава Международната геохронологична скала постоянно се усъвършенства.

Конкретните названия на периодите са дадени по различни признаци. Най-често са използвани географски названия. Така названието на камбрийския период произлиза от латинското Cambria – името на Уелс, когато е под контрола на Римската империя, девонския период – от графство Девоншир, пермския – от град Перм, юрския – от планината Юра. В чест на древни племена са названи венд, ордовик и силур.

Терминология 
Основните разделения на времето се наричат еони: хадей, архай, протерозой и фанерозой. Първите три често колективно се наричат докамбрийски супереон. Еоните се делят на ери, които от своя страна се делят на периоди и епохи.

Съответстващи на еоните, ерите, периодите и епохите са термините еонотема, ератема, система и отдел, които се използват във връзка със слоевете скали, които принадлежат към тези отрязъци от геоложко време в историята на Земята.

Геолозите квалифицират тези единици като ранни, средни или късни, според времето и долни, средни или горни, според съответстващите скали. Например долна юра в хроностратиграфията съответства на ранна юрска епоха в геохронологията.

Принцип на строеж на скалата 
Геохронологичната скала е създадена за определяне на относителната геологическа възраст на скалите. Абсолютната възраст, измервана в години, има второстепенно значение за геолозите.

Времето на съществуване на Земята е разделено на два главни интервала: фанерозой и докамбрий (криптозой), според появяването на фосили в седиментните скали. Докамбрий е времето на скрития живот – в него съществуват само мекотели организми, които не оставят следи в седиментите. Фанерозой започва с появяването на много видове мекотели и други организми на границата между едиакарий и камбрий, които позволяват на палеонтолозите да разделят пластовете по откритите вкаменелости на флора и фауна.

Друго голямо деление на геохронологичната скала произлиза от най-първите опити за разделяне на историята на Земята на най-големите времеви интервали. Тогава цялата история е била разделена на четири периода: първичен, с еквивалент докамбрий, вторичен – палеозой и мезозой, третичен – целия неозой без последния четвъртичен период. Четвъртичният период заема особено място. Това е най-краткият период, но в него възникват много събития, чиито следи са се запазили по-добре от другите.

Източници